Kappa este a zecea literă a alfabetului grec.
Kappa se mai poate referi la:
Compania Kappa
Stele
 Kappa Andromedae
 Kappa Arietis
 Kappa Columbae
 Kappa Orionis
Insecte
Atherigona kappa